Ариберт:

 Ариберт I (ум. 724) — великий князь Союза ободритов.
 Ариберт II (ум. 747) — великий князь славянского племени бодричей и всего Союза ободритов.
 Ариберт — епископ Нарбона в 760-х годах.
 Ариберт Ангальтский (1864—1933) — регент герцогства Ангальт в 1918 году.